de volgende personen:
 Leoninus (12e eeuw), Frans componist
 Leoninus van Padua (3e eeuw), Romeins bisschop van Padua
 Elbertus Leoninus (16e eeuw), Nederlands jurist en politicus
 Nicolas Leonicemus ook Nicolaus Leoninus genoemd (15e-16e eeuw), Italiaans wetenschapper